The Masterpieces é uma coletânea de músicas do projeto Gregorian, sendo que traz duas músicas bônus, que são músicas cantadas em shows ao vivo.
Esta coletânea foi lançada em 2005 depois do álbum The Dark Side e antes do Christmas Chants e, junto com ela, foi lançada uma versão em DVD com o mesmo nome.

Faixas
As faixas são apenas coletâneas de versões anteriores, ou seja, não possuem músicas novas ou inéditas, destas, são 3 músicas do álbum Masters of Chant, 3 do Masters of Chant Chapter II, 2 do Masters of Chant Chapter III, 2 do Masters of Chant Chapter IV e 2 do The Dark Side.

Losing My Religion (Do álbum Masters of Chant)
Brothers In Arms (Do álbum Masters of Chant)
Tears In Heaven (Do álbum Masters of Chant)
Moment Of Peace (Do álbum Masters of Chant Chapter II)
Hymn (Do álbum Masters of Chant Chapter II)
Join Me (Do álbum Masters of Chant Chapter III)
Sacrifice (Do álbum Masters of Chant Chapter III)
The Gift (Do álbum Masters of Chant Chapter IV)
Bridge Over Troubled Water (Do álbum Masters of Chant Chapter IV)
The Raven (Do álbum The Dark Side)
Hurt (Do álbum The Dark Side)
With Or Without You (Do álbum Masters of Chant Chapter IV)
Stairway To Heaven (Do álbum Masters of Chant Chapter II)

Referências

Site oficial de compra, localizado na página sobre o álbum na Página Oficial (em Inglês e Alemão)

Álbuns de 2005
Álbuns de Gregorian
Álbuns produzidos pela Nemo Studio